Amphistratos () ist:

 Amphistratos (Mythologie), in der griechischen Mythologie ein Wagenlenker der Dioskuren
 Amphistratos (Archon), ein Archon in Delphi Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Amphistratos (Bildhauer), ein Bildhauer aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.